

Codici 
 dwr – codice ISO 639-3 della lingua dawro

Altro 
 DWR – targa automobilistica del distretto di Breslavia (Polonia)